Хойновский:
 Хойновский, Бронислав Адамович (1836—1870) — медик Российской империи.
 Хойновский, Людомир-Флавиан Людомирович (1880—1915) — польский и российский архитектор.
 Хойновский, Пётр (1885—1935) — польский писатель, драматург и переводчик, член Польской Академии Литературы.
 Хойновский сельский совет — административная единица Пинского района Брестской области.

См. также 
 Хайновский